Станіслав Одровонж (жарнувський каштелян)
 Станіслав Одровонж (львівський каштелян)

Станіслав